Carmen Morales puede referirse a:

 Carmen Morales de las Heras (1970-), actriz española.
 Carmen Morales (1939-2021), actriz argentina.
 Carmen Morales (1974-), taekwondista mexicana.